Clubs
 Interclub de Dolisie - voetbalclub uit Congo-Brazzaville
 Interclub de Brazzaville - voetbalclub uit Congo-Brazzaville
 Interclub de Nkayi - voetbalclub uit Congo-Brazzaville
 GD Interclube - voetbalclub uit Angola

Competities
 Interclub (schaken)
 Interclub atletiek België